40 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 4 kwietnia i zakończył 24 października po czternastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Luigi Ferrara.

Zespoły i kierowcy 
Źródło:Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacje 

Uwagi:
 Toni Vilander, Marco Bonanomi, Davide di Benedetto, Davide Mazzoleni, Davide Rigon, Daniel la Rosa, Paolo Maria Nocera, Omar Galeffi, Álvaro Barba,
Paolo Meloni, Francesco Dracone i Gianpiero Negrotti niezaliczani w walce o tytuł mistrza serii.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2004 w sportach motorowych
2004 we Włoszech